Carlos Marcucci ist der Name folgender Personen:
  
* Carlos Marcucci (Musiker) (1903–1957), argentinischer Bandoneonist, Bandleader und Tangokomponist
 Carlos Marcucci (Schriftsteller) (1932–2021), argentinischer Schriftsteller und Drehbuchautor